Plaats in Indonesië
Sidamulya (Sidareja), een plaats in Indonesië
Sidamulya (Kemranjen), een plaats in Indonesië
Sidamulya (Karangpucung), een plaats in het onderdistrict Karangpucung regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
Sidamulya (Astanajapura), een plaats in Indonesië
Sidamulya (Cisaga), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing